Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Fíriel (córka Ondohera)
 Fíriel (córka Elanor)